Andre Begemann e Florin Mergea erano i detentori del titolo ma solo Begemann ha deciso di difendere il titolo in coppia con Albano Olivetti.

In finale Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves hanno sconfitto Luis David Martínez e Andrea Vavassori con il punteggio di 6-7(2-7), 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (campioni)
  Luis David Martínez /  Andrea Vavassori (finale)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno) 
  Andre Begemann /  Albano Olivetti (primo turno)

Wildcard 

  Federico Iannaccone /  Alessandro Motti (primo turno)
  Francesco Forti /  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

  Niccolò Ciavarella /  Daniele Minighini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Como Challenger 2021